Il doppio  del Tail Savannah Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Carsten Ball e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale Harsh Mankad e Kaes Van't Hof 7–6(4), 6–4.

Teste di serie

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (campioni)
 Brian Battistone /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

 Harsh Mankad /  Kaes Van't Hof (finale) 
 Víctor Estrella /  Marcel Felder (semifinali, ritiro)

Tabellone

Note 
 
 

Tail Savannah Challenger 2009